Trichlorek antymonu (; dawniej: chlorek antymonawy), 
 Pentachlorek antymonu (nazwa Stocka: chlorek antymonu(V); dawniej: chlorek antymonowy),